Vicente Sáenz puede referirse a:

 Vicente Sáenz (Guatemala, ca. 1735 - † 1820), músico guatemalteco; 
 Vicente Sáenz Llorente (Cartago 1832 - San José 1895), jurista costarricense; o
 Vicente Sáenz Rojas (San José 1896 - México 1963), escritor, periodista y ensayista costarricense.